Sărulești se poate referi la:

Sărulești, Buzău
Sărulești, Călărași
Sărulești, Vâlcea

 Lacul Sărulești

Vezi și 
 Sărata (dezambiguizare)
 Sărățel (dezambiguizare)
 Sărățeni (dezambiguizare)
 Sărăteni (dezambiguizare)

Toponime românești